The Bum and the Bomb – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Bum and the Bomb – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company